Машко́в — російське прізвище. Жіноча форма — Машкова.

Відомі носії

Чоловіки 
 Машков Володимир Львович (1963) — російський актор і режисер.
 Машков Ігор Анатолійович (1924—1961) — Герой Радянського Союзу.
 Машков Ілля Іванович (1881—1944) — російський художник першої половини 20 століття.
 Машков Олег Альбертович (* 1952) — український науковець, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти, заслужений діяч науки і техніки України.